Candid camera – genere televisivo
Candid Camera – programma televisivo statunitense in onda dal 1948 al 2014
Candid Camera – programma televisivo italiano in onda dal 1987 al 2008
Candid Camera – fumetto di Milo Manara